Ahuas Airport är en flygplats i Honduras.   Den ligger i departementet Departamento de Gracias a Dios, i den östra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Tegucigalpa. Ahuas Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Ahuas Airport är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Ahuas Airport. Runt Ahuas Airport är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Auas,  km nordost om Ahuas Airport. I omgivningarna runt Ahuas Airport växer i huvudsak städsegrön lövskog.

Tropiskt monsunklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är oktober, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är april, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Departamento de Gracias a Dios